Frederiksberg Allé (laan), laan in het centrum van Kopenhagen
 Frederiksberg Allé (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemde laan